Riksdagsval kan syfta på

 Riksdagsval i Sverige –  allmänna val till Sveriges riksdag
 Riksdagsval i Finland –  allmänna val till Finlands riksdag

Se även
 Riksdag
 Lantdag
 Reichstag (olika betydelser)